Hakobian ou Hakobyan, patronyme arménien.

Nom de famille 

Ara Hakobian (1979- ), footballeur international arménien ;
Aram Hakobian (1980- ), footballeur international arménien ;
Aram Hakobian (2001- ), joueur d'échecs arménien ;
 Hakob Mélik Hakobian, connu sous le pseudonyme de Raffi (1835-1888), écrivain arménien ;
 Mihran Hakobyan (1984- ), sculpteur arménien.